A helyőrség (Outpost), 2008-ban bemutatott  brit horrorfilm
A helyőrség (The Outpost),  2020-ban bemutatott amerikai háborús akciófilm